Osvaldo Cruz steht für:

 Osvaldo Cruz (São Paulo), eine Stadt im Bundesstaat São Paulo, Brasilien
 Osvaldo Cruz (Rio de Janeiro), einen Stadtteil von Rio de Janeiro
 FC Osvaldo Cruz, einen Fußballverein

Osvaldo Cruz ist der Name folgender Personen:

* Osvaldo Héctor Cruz (* 1931), argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Oswaldo Cruz (Oswaldo Gonçalves Cruz; 1872–1917), brasilianischer Bakteriologe und Epidemiologe